Anthony Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

Minnesota 
 , du comté de Norman.

Pennsylvanie 
 , du comté de Lycoming.
 , du comté de Montour.

Homonymie de townships